Die Football League Third Division 1982/83 war die 56. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Portsmouth und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Cardiff City und Huddersfield Town in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1983/84 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Rotherham United, FC Burnley und Bolton Wanderers die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Reading, der AFC Wrexham, die Doncaster Rovers und der FC Chesterfield. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1983/84 der Fourth-Division-Meister FC Wimbledon und die dahinter platzierten Hull City, Port Vale sowie Scunthorpe United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1982–83. (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1982/83
Fußballsaison 1982/83